( en grec) est une comédie grecque réalisée par Stratos Markidis et sortie en 2012.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 
 Babis Alatzas
 Petros Bousoulopoulos
 Eftihia Fanarioti
 Hélène Gerasimidou
 
 
 
 
 
 
 Stavros Nikolaidis
 Tassos Palatzidis
 Regina Pantelidi
 
 
 Mary Petroutsa
 Titika Sarigouli
 
 
 Michalis Tamboukas
 Angelos Theodoropoulos
 Christina Tsafou
 
 Dimitris Tzoumakis
 Kostas Voutsas
 Petros Xekoukis
 Katerina Zarifi

Box-office 
 :  entrées.

Voir aussi

Liens externes

Notes et références 

Film grec sorti en 2012
Comédie grecque